Тім Кегілл Тім Кегілл (англ. Tim Cahill; нар. 6 грудня 1979, Сідней, Австралія) — австралійський футболіст.
 Тім Говард () (нар. 6 березня 1979, Норт-Брансвік, Нью-Джерсі, США) — американський футболіст, воротар.
 Тім Бернерс-Лі (англ. Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee; нар. 8 червня 1955, Лондон) — британський спеціаліст з інформатики.
 Тім Бертон () — американський кінорежисер, мультиплікатор, письменник, відомий ексцентрик та естет. 
 Тім Роббінс (англ. Timothy Francis «Tim» Robbins; нар. 16 жовтня 1958, Вест-Ковіна, Каліфорнія, США) — американський актор та кінорежисер.
 Тім Візе (нім. Tim Wiese, нар. 17 грудня 1981, Бергіш-Гладбах, ФРН) — німецький футбольний воротар. 
 Тім Рот () — англійський актор і режисер.
 Тім Берк (англ. Timothy (Tim) Burke, нар. 3 лютого 1982, Пол-Смітс, США) — американський біатлоніст.
 Тім де Клер (нід. Tim de Cler, нар. 8 листопада 1978, Лейден, Нідерланди) — колишній нідерландський футболіст.
 Тім Браун (англ. Tim Brown, * 6 березня 1981, Конглетон, Англія) — новозеландський футболіст.
 Тім Матавж (словен. Tim Matavž; нар. 13 січня 1989 року, Шемпетер при Гориці, СФРЮ) — словенський футболіст.
 Тім Томерсон (англ. Tim Thomerson; 8 квітня 1946) — американський актор. 
 Тім Крул (нід. Tim Krul, нар. 3 квітня 1988, Гаага) — нідерландський футболіст.
 Тім Даггетт (англ. Tim Daggett, 22 травня 1962) — американський гімнаст, олімпійський чемпіон. 
 Тім Боровскі (нім. Tim Borowski, нар. 2 травня 1980, Нойбранденбург) — колишній німецький футболіст, півзахисник. 
 Тім Каррі (англ. Tim Curry; нар. 19 квітня 1946) — британський актор. 
 Домінік Тім () — австрійський професійний тенісист. 
 Тім Райс, Сер Тім Райс (Tim Rice, нар. 10 листопада 1944) — англійський поет. 
 Карл Альфред Тім (нім. Karl Alfred Thieme; нар. 28 травня 1914, Бремергафен — пом. 6 червня 2004, Бремергафен, Бремен) — німецький офіцер часів Третього Рейху.
 Тім Аллен () (*.. 13 червня 1953, Денвер, Колорадо) — відомий американський кіноактор, комік. Народився Тім Аллен в Денвері (штат Колорадо)
 Тім Флаверс (англ. Tim Flowers, нар. 3 лютого 1967, Кенілворт) — колишній англійський футболіст, воротар. 
 Тім МакКорд  (англ. Timothy McCord; нар. 28 червня 1979, Сакраменто, Каліфорнія, США)  — ударник рок-групи «Evanescence».
 Тім Чарнке () - німецький лижник, олімпійський призер. 
 Тім Веллінгтон () — напівпрофесійний новозеландський футбольний клуб міста Веллінгтон, який виступає в прем'єр-лізі АСБ. 
 Тім О'Рейлі (англ. Tim O'Reilly; нар. 6 червня 1954) — засновник компанії «O'Reilly Media»
 Тім Шефер () — розробник комп'ютерних ігор, був співробітником компанії LucasArts протягом 10 років. 
 Тім де Зеу, Пітер Тімотеюс "Тім" де Зеу (нід. Tim de Zeeuw) (народився у 1956, Слен) — нідерландський астроном, який вивчає структуру, формування та динаміку галактик.
 Тім Ерландссон (швед. Tim Erlandsson, нар. 25 грудня 1996) — шведський футболіст, воротар клубу «АФК Ескільстуна». 
 Тім Ламбезіс (англ Tim Lambesis) - Американський музикант найбільш відомий як засновник Металкор гурту As I Lay Dying. 
 Тім Данкан, Тімоті (Тім) Теодор Да́нкан (англ. Timothy Theodore "Tim" Duncan; нар. 25 квітня 1976, Кристіанстед[en], Санта-Крус, Американські Віргінські Острови)) —
 Тім Метісон (англ. Tim Matheson; 31 грудня 1947) — американський актор, режисер та продюсер. 
 Тім Піготт-Сміт, Тімоті Пітер «Тім» Піготт-Сміт (англ. Timothy Peter Pigott-Smith; 13 травня 1946, Регбі, Ворикшир — 7 квітня 2017, Нортгемптон, Нортгемптоншир) — англійський  актор кіно і телебачення.